Gaetano Domenichini – pittore e incisore italiano
 Girolamo Domenichini – pittore italiano
 Marco Domenichini – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano